

Geografia 
 Francia
 Béarn – territorio storico del Paese che unito alla Bassa Navarra costituiva una delle antiche province
 Sauveterre-de-Béarn – comune nella regione dell'Occitania

Famiglie 
 Visconti di Béarn – stirpe nobile di formazione feudale originario della Guascogna

Persone 
 Centullo I di Béarn – visconte di Béarn dall'819 alla sua morte
 Centullo VI di Béarn – visconte di Béarn dal 1131 alla sua morte
 Centullo V di Béarn – visconte di Béarn
 Gastone I di Foix-Béarn – condottiero francese
 Gastone II di Béarn – visconte di Béarn dal 1004 alla sua morte
 Gastone II di Foix-Béarn – decimo conte di Foix e visconte di Béarn
 Gastone IV di Béarn – visconte di Béarn dal 1090 alla sua morte
 Giovanna di Foix-Béarn – nobile francese
 Guiscarda di Béarn – viscontessa di Béarn dal 1134 al 1147

Altro 
 Béarn – prima portaerei che servì nella Marine nationale